Џејмс Бјукенан може да се односи на:
 Џејмс Бјукенан, 15. председник Сједињених америчких држава
 Џејмс Бјукенан, 1. Барон од Вулвингтона, британски бизнисмен и произвођач вискија
 Џејмс М. Бјукенан, амерички економиста
 Џејмс П. Бјукенан, тексашки конгресмен
 Џејмс С. Бјукенан, професор и четврти председник Универзитета Оклахома